|-
| 135701 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135702 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135703 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135704 - || || 7 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135705 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135706 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135707 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135708 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135709 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135710 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135711 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135712 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135713 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135714 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135715 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135716 - || || 9 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135717 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135718 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135719 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135720 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135721 - || || 11 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135722 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135723 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135724 - || || 12 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135725 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135726 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135727 - || || 12 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135728 - || || 15 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135729 - || || 15 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135730 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135731 - || || 13 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135732 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135733 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135734 - || || 15 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135735 - || || 15 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135736 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135737 - || || 14 d'agost, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 135738 - || || 14 d'agost, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 135739 - || || 9 d'agost, 2002 || Cerro Tololo || Cerro Tololo
|-
| 135740 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 135741 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 135742 - || || 5 d'agost, 2002 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 135743 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135744 - || || 16 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135745 - || || 17 d'agost, 2002 || Tenagra || Tenagra
|-
| 135746 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135747 - || || 19 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135748 - || || 24 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135749 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135750 - || || 26 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135751 - || || 28 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135752 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135753 - || || 30 d'agost, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135754 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135755 - || || 16 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135756 - || 2002 RN || 2 de setembre, 2002 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 135757 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135758 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135759 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135760 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135761 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135762 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135763 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135764 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135765 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 135766 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135767 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135768 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135769 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135770 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135771 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135772 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135773 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135774 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135775 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135776 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135777 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135778 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135779 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135780 - || || 3 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 135781 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135782 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135783 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135784 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135785 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135786 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135787 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135788 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135789 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135790 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135791 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135792 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135793 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135794 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135795 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135796 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135797 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135798 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 135799 - || || 7 de setembre, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 135800 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5